Мостовский (Мостовской) сельсовет

Белоруссия

Гродненская область 
 Мостовский сельсовет Гродненского района

Российская Федерация

Ивановская область 
 Мостовский сельсовет Южского района (упразднён в 2000-х)

Курганская область 
 Мостовский сельсовет Шатровского района (упразднён в 2021 году)
 Мостовской сельсовет Варгашинского района

Свердловская область 
Упразднены в 2017 году.

 Мостовский сельсовет Тавдинского района
 Мостовской сельсовет Артёмовского района
 Мостовской сельсовет города Верхней Пышмы

Тверская область 
 Мостовской сельсовет Оленинского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

В упразднённом регионе

Пермская область 
 Мостовской сельсовет Пермского района (упразднён в 2004 году)